Le Championnat de squash du British Open féminin 1997 est l'édition 1997 du British Open qui se déroule à Cardiff du 31 mars au 6 avril 1997.

Michelle Martin remporte son  titre consécutif face à la championne du monde et tête de série  Sarah Fitz-Gerald.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1997
 British Open

féminin 1997
British Open féminin
Sport au pays de Galles en 1997
Sport en mars 1997
Sport en avril 1997
Compétition de squash à Cardiff